Daisy(デイジー, Deijī?) est un personnage du manga Reborn!.

Il est une des véritables couronnes funéraires et le détenteur de l'anneau Mare du Soleil. Son Ouverture sanglante est un lézard. Daisy sera très vite battu par Hibari grâce à sa nouvelle boîte arme.

Apparence et Personnalité 

Le Gardien Millefiore du Soleil, évoqué par Byakuran comme Le Corps Qui Vit Pour Tuer est l'un des membres du groupe "Les Six Couronnes Funéraires". Daisy a l'apparence d'un mort vivant avec des points de suture partout sur son visage et transporte toujours avec lui un ours en peluche déchiré. Tuer des choses magnifiques de la vie semble avoir une passion particulier pour Daisy et celui-ci semble être incapable de mourir, en effet tué par Yamamoto lors du jeu du "choix" il ressuscitera et prétendra de n'avoir pas réussi à mourir, encore une fois…

Arc Choice 

Daisy est le troisième membre des couronnes funéraires à être révélé, après Zakuro et Torikabuto dans cet ordre. Il apparaît plus tard avec le reste des couronnes après que Tsuna ait choisi le terrain de Foudre comme champ de bataille. Après que Byakuran a expliqué les règles du jeu, il se faufile sur le côté Vongola et se présente à Kyoko avec une fleur fanée mais Kikyou le frappe violemment. Celui-ci s'explique en disant que Daisy est incapable de se contrôler quand il voit des choses qui périssent magnifiquement.

Il a été choisi pour participer au jeu Choice avec Kikyou, Torikabuto et Soru et a été désigné pour être la cible des Vongola pour la règle cible de choix. Plus tard, pendant le jeu, Yamamoto se dirige rapidement vers Daisy pour accomplir sa mission mais juste au moment où il allait éliminer la cible une barrière de créer par Kikyou se dresse devant lui et protège Daisy. Mais cet obstacle ne va pas tenir long-feu grâce à la forme de Yamamoto, celui-ci réussit à franchir la barrière et tue Daisy. Toutefois, on se rend compte très vite que Daisy n'est pas mort et qu'il est immortel. Son marqueur de flamme se rallume et la victoire de la première série de Choix est décerné à la famille Millefiore.

Après la tournure inattendue des évènementset avec l'apparition soudaine d'Uni, les six véritables couronnes funéraires décide de pourchasser Uni et les Vongola en prenant la machine de téléportation, mais celle-ci étant endommagée les couronnes sont séparées et Daisy, quant à lui, atterrit à Naminori entame un combat contre Dino et Hibari. Même s'il perd dans un premier temps, Daisy utilise ensuite son « Ouverture Sanglante » et met K.O Dino grâce aux informations de Byakuran qu'il a reçues des autres mondes parallèles concernant les attaques et tactique de Dino et des Vongola. Il menace de faire souffrir Dino si celui-ci ne lui dit pas où est Uni, mais il se fait frapper par Hibari. Après que Hibari a ouvert sa boîte arme Vongola, Daisy est battu étranglé par les menottes propagées d'Hibari et meurt après que celui-ci a confisqué son anneau mare Soleil et par la même occasion son immortalité.

Pouvoirs et Armes 

ANNEAU MARE DU SOLEIL

Immortalité : C'est sans doute pour ce don que Daisy a le titre de "Couronne funéraire". Il est immortel; mais on apprend bientôt que cette capacité provient en fait de son anneau Mare du Soleil qui utilise l'effet "activation" sur son propre corps.

Boîte arme type Soleil : L'unique boîte arme Millefiore de Daisy. Cette boîte invoque un grand Rhinocéros couvert de flamme Soleil.

Ouverture Sanglante (Boîte incrustée dans le corps) : Pouvoir le plus puissant de Daisy. une arme boîte placée sur le côté gauche de sa poitrine. Lorsqu'il est activé, Daisy se transforme en Homme/Lézard avec des flammes Soleil sur son dos. Cette forme augmente sa vitesse et sa force immense et lui profère la capacité de se régénérer ou de rebrancher une partie de son corps, même de membres coupés. En outre, ces membres peuvent encore se déplacer même après avoir été séparés et il est implicite que ces membres peuvent se transformer en un corps tout neuf.

Divers 
 Les Six Véritables Couronnes Funéraires ont tous des noms de fleurs. Daisy a été nommé d'après la fleur de marguerite.
 Dans le Reborn! Fandom, son numéro est 04.
  Malgré sa capacité de guérison, Daisy a un certain nombre de cicatrices sur son visage et bandages sur les mains.
 La peluche de Daisy se nomme Bubu.
 Comme l'a déclaré Kikyo, Daisy a un faible pour les belles choses fragiles.
 Daisy a été la première des Six Véritables Couronnes Funéraires à ouvrir sa boîte sanglante.
 Daisy et Torikabuto sont considérés comme les plus faibles des Couronnes Funéraires.
 Akira Amano a récemment dit qu'elle s'était inspirée du film d'horreur The Grudge pour créer ce personnage.
 Dans son passé, Daisy était enfermé dans un hôpital psychiatrique, à cause de son don d'immortalité. En effet, resté en vie depuis plus de 200 ans, il commença à perdre la raison et ne prit plus goût à la vie. D'ailleurs son vœu le plus cher est de mourir.

Notes et références 

Personnage de Reborn!